Watel ou Wattel est un surnom de métier devenu patronyme.
Le nom est dérivé du picard wastel, dérivé de l'ancien francais gastel : gâteau; il désigne le pâtissier ou marchand de gâteaux.

Patronyme

 Christiane Watel (née en 1934), une pongiste française
 Jean-Pierre Watel (né en 1933 ), un architecte français
 Edmond Wattel (1878-1957), général de division français 
 Romain Wattel (1991-), golfeur professionnel français.
 Marie Wattel (1997-), nageuse française.

Voir aussi 
 Le manoir de Wattel (Estonie)
 

Patronyme picard